Chiton granosus är en blötdjursart som beskrevs av Frembly 1827. Chiton granosus ingår i släktet Chiton och familjen Chitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
granosus